Lorenzo Musetti (2002) – tennista italiano 
Moreno Musetti (1963) – ex ciclista su strada italiano
Valentino Musetti (1943) – pilota automobilistico e stuntman britannico, noto anche come Val Musetti